«Хапоэль» — израильский футбольный клуб из города Кфар-Сава, выступающий в чемпионате Израиля, сильнейшем по силе дивизионе Израиля. Клуб основан в 1928 году, домашние матчи проводит на стадионе «Левита», вмещающем 5 800. В Премьер-лиге Израиля клуб провёл 36 сезонов, первым из которых был сезон 1953/54, а последним 2007/08. В сезоне 1981/82 клуб добился главного достижения в своей истории став чемпионом Израиля, кроме того на счету «Хапоэля» три победы в Кубке Израиля.

Достижения 
 Чемпионат Израиля:
 Чемпион (1): 1981/82
 Кубок Израиля:
 Обладатель (3): 1975, 1980, 1990.
 Суперкубок Израиля:
 Обладатель (1): 1982.
 Финалист (3): 1975, 1980, 1990.

Известные игроки 

  Оскар Гарре
  Самуэль Йебоа
  Давид Бен Даян
  Дрор Каштан
  Ури Малмилиан
  Ицхак Шум
  Михаил Землинский
  Якубу Айегбени
  Валерий Брошин
  Сенад Тигань
  Юрий Мороз
  Валентин Москвин
  Сергей Хохлов-Симсон
  Валерий Королянчук

Известные тренеры 
  Дрор Каштан
  Ави Коэн
  Эли Охана
  Шломо Шарф
  Ицхак Шум

Ссылки 
 Официальный сайт
 Хапоэль на uefa.com
 Хапоэль на foot.dk
 Хапоэль на weltfussballarchiv.com
 Хапоэль на soccerway.com

Футбольные клубы Израиля
Футбольные клубы — чемпионы Израиля